

Sigle 
 Società Pubblica Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Como (Italia)
 Space Preservation Treaty – Trattato per la preservazione dello spazio
 Standard penetration test – prova penetrometrica standard in geotecnica
 Supporto psicologico tattico
 Shortest Processing Time – regola per il sequenziamento dei pezzi su una macchina in un sistema produttivo. Tra tutti i pezzi che devono essere lavorati su una macchina viene lavorato per primo il pezzo con minore tempo di lavorazione.

Codici 
 SPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sipitang (Malaysia)
 spt – codice ISO 639-3 della lingua spiti bhoti